

Architecture 
 Villa Paradiso, demeure aristocratique de Nice ;
 Villa Paradiso, villa monumentale de Naples.

Art 
 Paradiso, une installation artistique de Romeo Castellucci.

Bande dessinée 
 Chiquito Paradiso, album de la série Marsupilami de Batem et Stéphan Colman ;
 Ristorante Paradiso, manga créé par Natsume Ono.

Cinéma 
 Cinema Paradiso, film italien de Giuseppe Tornatore (1989) ;
 Fantozzi in paradiso, film italien de Neri Parenti (1993) ;
 Hôtel Paradiso, une maison sérieuse, film britannique d'Adrian Edmondson (1999) ;
 Paradiso, film français de Christian Bricout (1977) ;
 Posti in piedi in paradiso, film italien de Carlo Verdone (2012).

Géographie 
 Paradiso, commune suisse du canton du Tessin ;
 Rio del Paradiso, canal de Venise.

Littérature 
 Paradiso, roman poétique de José Lezama Lima (1966).

Musique 
 Paradiso, album d'Hayley Westenra ;
 Paradiso, salle de concert ;
 The Road to Paradiso, compilation du groupe de metal symphonique néerlandais Epica.

Patronyme
 les Paradiso étaient une famille noble de Venise.

Transports 
 Paradiso (métro de Turin), station du métro de Turin ;
 Gare de Paradiso, halte ferroviaire luxembourgeoise de la ligne de Kautenbach à Wiltz.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre